Rome Express est un train longue distance célèbre.

Il a inspiré quelques films :
 Rome Express est un film de Walter Forde sorti en 1932 ;
 Rome-Express est un film de Christian Stengel sorti en 1950.